Бёрнс, Эдвард Джеймс (род. 1957) — американский католический священослужитель, епископ.
 Бёрнс, Эдвард Фицджеральд (род. 1968) — американский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр.